Gao kan syfta på

 Gao (namn) – ett kinesiskt efternamn

Geografi

Mali 

 Gao (region), region, 
 Gao, Mali, 
 Gao (flygplats), 

Robotskapade Maliförgreningar